Марти́на Де́йнан (; Ист-Ориндж, Нью-Джерси, США) — американская актриса.

Карьера 
С 1976 по 1979 годы Мартина Дейнан играла роль доктора Энни Стюарт Уорд в сериале «Как вращается мир». В 1981—1982 годы Мартина снималась в сериале «Код „Красный“», играя роль Хейли Грин, молодой женщины-пожарного в Лос-Анджелесском пожарном отделе. Шоу продержалось в эфире только один сезон.

Известность Дейнан получила благодаря роли Джеки Паркс в мыльной опере канала NBC «Санта-Барбара», а котором она играла с января по май 1985 года. Также она снималась в фильме 1990 года «Привидение», сыграв роль Роуз, секретаря персонажа Патрика Суэйзи.

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США